Satz von Gauß heißen mehrere Sätze in der Mathematik oder Physik:

 Gaußscher Integralsatz über die Verknüpfung von Volumen- und vektoriellem Flächenintegral
 Satz von Gauß über das vollständige Vierseit
 Gaußsches Gesetz über den elektrischen Fluss durch eine geschlossene Fläche
 Satz von Gauß-Markow oder lediglich Satz von Gauß über die Klasse der linearen erwartungstreuen Schätzfunktionen

Siehe auch:
 Gaußscher Fundamentalsatz der Algebra über die Nullstellen eines Polynoms
 Satz von Gauß-Green über die Verknüpfung von Flächen- und Kurvenintegral
 Lemma von Gauß über den Inhalt eines Polynoms
 Satz über rationale Nullstellen auch bekannt als Lemma von Gauß